Enfoque Gospel foi uma revista evangélica, criada em 2001, com circulação mensal e durante certo período foi a líder de vendas no segmento. Possuía leitores majoritariamente na classe C, com menor grupo pertencente à classe B e minoria à classe A. A seção de cartas indica maioria de leitores evangélicos, mas há também católico-romanos e não-cristãos.
 
Pertencente ao falecido senador Arolde de Oliveira, a revista vinculava conteúdo político, a edição 16, de novembro de 2002, trazia como matéria de capa uma reportagem sobre o recém-eleito presidente Lula. “O que os evangélicos esperam dele” era a manchete. Embora a revista tenha sido extinta, o grupo continua a atuar dessa forma no Pleno News, um autodenominado portal gospel virtual, que fala mais de política do que de religião.

Bibliografia 

 

Revistas religiosas do Brasil
Revistas extintas do Brasil